Amidon steht für:

 die französische Bezeichnung für organische Stärke

Amidon ist der Familienname folgender Person:
 George H. Amidon, ein US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker